Шерстнево — название населённых пунктов.

Россия 
 Шерстнево — деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Шерстнево — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Шерстнево — деревня в Даниловском районе Ярославской области.